IFT ist die Abkürzung für:

 IFT Institut für Therapieforschung in München
 Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig 
 Immunfluoreszenztest, eine Nachweismethode für IgG- und IgM-Antikörper (indirekter IFT) bzw. Antigene (direkter IFT)
 Institut für Fenstertechnik (ift Rosenheim)
 Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik (Technische Universität Wien)
 Intraflagellarer Transport in der Zellbiologie
 Inverse function theorem in der Mathematik, siehe Satz über die inverse Funktion

Abkürzung